Исмаил Билен (, , Ризе, Османская империя — 18 ноября 1983, , ГДР) — турецкий общественный и политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Турции (1973—1983), также выступал как писатель под псевдонимом Саваш ве Устюнгель ( — Борись и побеждай).

Биография 

Родился в крестьянской семье, которая в поисках работы вынуждена была перебраться в Стамбул. В период оккупации города войсками Антанты (1918—1922), участвовал в национально-освободительной борьбе.

В 1922 году присоединился к подпольной Коммунистической партии Турции, которая, в числе первых турецких коммунистов, направляет его вместе с Назымом Хикметом в СССР для прохождения обучения в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

В 1926 году возвращается на родину секретарём вилайетского комитета и активно включается в борьбу рабочего движения. После массовых арестов руководителей КПТ, в 1927 году избран в новый состав ЦК партии. Арестован в 1929 году, освобождён в 1933 году и выехал в СССР.

Работает в аппарате Коминтерна (представитель КПТ при ИККИ до его роспуска), избран организационным секретарём КПТ в 1934 году. Во время Второй мировой войны ведёт передачи «Московского радио» на турецком языке. В 1958 году участвует в организации радио «Бизим». В 1962 году введён в состав Загранбюро ЦК КПТ вместе с Назымом Хикметом и Зеки Баштымаром.

В 1977 в Стамбуле вышла его книга "Солнечеый мир" (Günesli dünya) - результат многочисленных наблюдений о жизни в СССР.

После государственного переворота 1971 года ведёт активную работу по восстановлению подпольной организации и в 1973 году становится генеральным секретарём КПТ. В этот период И. Билену удаётся не только расширить ряды членов и сторонников КПТ, но и качественно улучшить её деятельность, в партийной истории эти события получили название «период возрождения».

В 1983 году, в связи с изменившейся ситуацией, слагает с себя полномочия генерального секретаря, однако, как заслуженный и авторитетный товарищ, остаётся символическим лидером партии.

Кавалер Ордена Октябрьской Революции (1983, СССР) и Ордена Дружбы (ЧССР).

На русском языке 
 В тюрьме и на «воле». 1952

Примечания 

Революционеры Турции
Коммунисты Турции
Писатели Турции
Публицисты по алфавиту